Il y a plusieurs palais de justice du comté de Jefferson (Jefferson County Courthouse en anglais) aux États-Unis. On compte parmi ceux-ci :
 le Palais de justice du comté de Jefferson en Alabama, inscrit au registre des sites historiques des États-Unis ;
 le  en Floride, inscrit au registre des sites historiques des États-Unis ;
 le  en Idaho, inscrit au registre des sites historiques des États-Unis ;
 le  en Iowa, inscrit au registre des sites historiques des États-Unis ;
 le  au Kentucky, inscrit au registre des sites historiques des États-Unis ;
 le  au Montana, inscrit au registre des sites historiques des États-Unis ;
 le  en Ohio ;
 le  au Texas, inscrit au registre des sites historiques des États-Unis ;
 le  en Virginie-Occidentale, inscrit au registre des sites historiques des États-Unis.